Grupp A i Europamästerskapet i fotboll 1996 spelades mellan den 8 och 18 juni 1996.

Tabell

Matcher

England mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=ENG-SUI
|nr       = 
|bild     = ENG-SUI 1996-06-08.svg
|datum    = 8 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Alan Shearer 
|mål2     =  Kubilay Türkyilmaz
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 76567
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Alan Shearer
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Skottland

{{Resultat med trupp|id=NED-SCO
|nr       = 
|bild     = NED-SCO 1996-06-10.svg
|datum    = 10 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Villa Park
|spelplats= Birmingham
|publik   = 34363
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Gary McAllister
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Schweiz mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=SUI-NED
|nr       = 
|bild     = SUI-NED 1996-06-13.svg
|datum    = 13 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0 
|mål1     = 
|mål2     =  Jordi Cruyff Dennis Bergkamp
|arena    = Villa Park
|spelplats= Birmingham
|publik   = 36800
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Dennis Bergkamp
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot England

{{Resultat med trupp|id=SCO-ENG
|nr       = 
|bild     = SCO-ENG 1996-06-15.svg
|datum    = 15 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Alan Shearer Paul Gascoigne
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 76864
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  David Seaman
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Skottland mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=SCO-SUI
|nr       = 
|bild     = SCO-SUI 1996-06-18.svg
|datum    = 18 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Ally McCoist 
|mål2     = 
|arena    = Villa Park
|spelplats= Birmingham
|publik   = 34926
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Stuart McCall
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot England

{{Resultat med trupp|id=NED-ENG
|nr       = 
|bild     = NED-ENG 1996-06-18.svg
|datum    = 18 juni 1996
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Patrick Kluivert 
|mål2     =  Alan Shearer Teddy Sheringham
|arena    = Wembley Stadium
|spelplats= London
|publik   = 76798
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Teddy Sheringham
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Uefa.com
 Rsssf.com

Grupp A